Der Singapore Cup, dt. Singapur-Pokal, ist ein jährlich stattfindender Pokalwettbewerb in Singapur. Organisiert wird der Wettbewerb vom Fußballverband Singapurs. Seit 2005 wird der Pokal aufgrund des Sponsors RHB Singapore Cup genannt. Bis 2007 durfte der Gewinner des Pokals am AFC Cup des Folgejahres teilnehmen.

Das erste Mal ausgetragen wurde der Pokal 1998. Als erster Verein durfte sich Tanjong Pagar United in die Siegerliste eintragen. Rekordhalters des Wettbewerbs ist Home United mit bisher sechs gewonnenen Titeln.

In den letzten Jahren wurde es immer mehr zur Tradition, Vereine anderer asiatischer Ligen an dem Pokal teilnehmen zu lassen.

Titelträger 
Legende
 WS – Wiederholungsspiel
 n. V. – nach Verlängerung
 i. E. – im Elfmeterschießen

Teilnehmer anderer Länder 
  Chonburi FC
  FC Provincial Electricity Authority
  TTM Samut Sakhon FC
  FC Bangkok University
  Sinchi FC
  Phnom Penh Crown
  DPMM FC
  U-23 Nationalmannschaft
  U-23 Nationalmannschaft
  Ceres-Negros FC
  Global Cebu FC
  Loyola Meralco Sparks

Weblinks 
 Webseite des Verbandes mit Informationen zum Pokal
 Singapore Cup bei rsssf.com

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1998